Гольм (Піннеберг), Гольм (нім. Holm) — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.
 Гольм (Північна Фризія), Гольм (нім. Holm) — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.

 Ноа Гольм, Ноа Еммануель Жан Гольм (норв. Noah Emmanuel Jean Holm, нар. 23 травня 2001, Драммен, Норвегія) — норвезький футболіст.
 Стефан Гольм (швед. Stefan Holm, 25 травня 1976) — шведський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Лауріц Гольм-Нільсен, Лауріц Бродер Гольм-Нільсен (дан. Lauritz Broder Holm-Nielsen; 8 листопада 1946) — данський ботанік.
 Стурла Гольм Легрейд (норв. Sturla Holm Lægreid) — норвезький біатлоніст, чотириразовий чемпіон світу.